

Geografia
Francia
Gilley – comune del dipartimento dell'Alta Marna
Gilley – comune del dipartimento del Doubs

Persone
Mickey Gilley – cantante e musicista statunitense